Натуральне число 1336
 1336 рік до нашої ери
 1336 рік нашої ери